Komarnica (Cerkvenjak), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkvenjak
Komarnica (Staro Petrovo Selo), een plaats in de gemeente Staro Petrovo Selo in de Kroatische provincie Brod-Posavina